Resultats del Gran Premi de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 1991, disputat al Circuit Carlos Pace de Interlagos, el 24 de març del 1991.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 16. 392 

 Volta ràpida: Nigel Mansell 1' 20. 436 (a la volta 35)

Referències 
 

Brasil
1991